

Кітново — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кітново — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства